Валентин Павлович Стрельников — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1929 году в семье железнодорожника. Член КПСС.

С 1950 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1950—2000 гг. — техник-механик по паровозостроению, помощник мастера, мастер, начальник пролёта в паровозостроительном и паровозомеханическом цехах, старший мастер, замначальника уже тепловозомеханического цеха, начальник рамно-кузовного цеха, секретарь парткома, директор завода, генеральный директор производственного объединения «Коломенский тепловозостроительный завод им. В. В. Куйбышева», генеральный директор научно-производственного объединения «Коломнатепловозпуть», директор ВНИТИ.

За создание и внедрение в народное хозяйство мощностного ряда унифицированных экономичных дизелей типа Д-49 в составе коллектива был удостоен Государственной премии СССР в области науки и техники 1989 года.

Четырежды избирался депутатом Московского областного совета депутатов трудящихся. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 9-го и 10-го созывов.

Умер в 2000 году.

Ссылки 
 Стрельников
 Стрельников

Директора промышленных предприятий
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Персоналии:Коломенский тепловозостроительный завод
Депутаты Московского областного совета
Делегаты XXVI съезда КПСС